Comedian peut désigner :
 Comedian, un documentaire de Christian Charles, tourné en 2002 ;
 Comedian, une œuvre réalisée par l'artiste italien Maurizio Cattelan.

Voir aussi 
 Comedian Harmonists, un sextette vocal allemand renommé pendant l'entre-deux-guerres dans toute l'Europe
 Comedian Harmonists, un drame musical et historique de Joseph Vilsmaier sur le sextette précédent
 Comedians in Cars Getting Coffee, une web-série américaine